

Янибаєво — село, Білокатайський район, Башкортостан
 Янибаєво — присілок, Зіанчуринський район, Башкортостан